Alue Gajah (Suka Makmue), een plaats in Indonesië
Alue Gajah (Tadu Raya), een plaats in Indonesië
Alue Gajah (Sampoiniet), een plaats in Indonesië